Fridrich Karel Pruský (Tassilo Vilém Humbert Leopold Fridrich Karel; 6. dubna 1893, Postupim – 6. dubna 1917, Saint-Étienne-du-Rouvray) byl německý princ a závodní jezdec na koni, který soutěžil na Letních olympijských hrách v roce 1912.

Život 
Princ Fridrich Karel se narodil na loveckém zámku Glienicke v Postupimi jako druhý ze tří synů pruského prince Fridricha Leopolda a jeho manželky Luisy Žofie Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburské.

V roce 1912 byl členem německého olympijského jezdeckého týmu, který vyhrál bronzovou medaili v týmovém skákání. Jeho koněm byl během olympiády "Gibson Boy".

V letech 1914 až 1917 bojoval v první světové válce jako letec. Velel Fliegerabteilungu (Artillerie) 258, dělostřelecké pozorovací jednotce, ale kdykoli to bylo možné, hlídkoval v jednomístném stíhači Jasta Boelcke. Během jedné takové hlídky 21. března 1917 byl nucen kvůli kulce v motoru a lehkému zranění v noze přistát. Přistál se svým letounem Albatros v zemi nikoho, ale když běžel směrem ke svým vlastním liniím, byl střelen do zad a těžce zraněn australskými jednotkami. Byl zajat a v zajetí také 6. dubna 1917 v Saint-Étienne-du-Rouvray na své čtyřiadvacáté narozeniny podlehl svým zraněním.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 6. dubna
Narození v roce 1893
Narození v Postupimi
Úmrtí 6. dubna
Úmrtí v roce 1917
Úmrtí v Normandii
Pruští princové
Němečtí jezdci
Němečtí bronzoví olympijští medailisté
Německé osobnosti první světové války
Hohenzollernové
Bronzoví olympijští medailisté v jezdectví
Vojenští letci
Muži